Près de Heligoland, actuellement archipel allemand en mer du Nord, se sont déroulées plusieurs batailles navales :
 la bataille de Heligoland en 1807, débarquement Britannique ;
 le combat de Heligoland en 1849, entre la Prusse et le Danemark ;
 la bataille de Heligoland en 1864, victoire danoise sur l'Autriche ;
 la bataille de Heligoland en 1914, victoire de la  sur les Allemands ;
 la bataille de Heligoland en 1917, entre la  et la marine impériale allemande ;
 la bataille de la baie de Heligoland en 1939, bataille aérienne entre la  et la .

Heligoland
Heligoland